Bloxam kan som auktorsnamn syfta på:

 Andrew Bloxam (1801–1878), brittisk präst och naturalist
 Richard Rowland Bloxam (1798–1877), brittisk botaniker

Robotskapade auktorsförkortningar